Никитинская — название населённых пунктов в России:

 Никитинская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Никитинская — деревня в муниципальном образовании «Выйское» Верхнетоемского района Архангельской области.
 Никитинская — деревня в сельском поселении «Двинское» Верхнетоемского района Архангельской области.
 Никитинская — село в Вилегодском районе Архангельской области.
 Никитинская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Никитинская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Никитинская — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Никитинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Никитинская — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Никитинская — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Никитинская — деревня в Шатурском районе Московской области.

См. также 
 Никитинская площадь
 Никитинская Сечь
 Никитинская улица
 Никитинский
 Никитинское